Die Englische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

EM-Qualifikation 2000

Spielergebnisse 

Abschlusstabelle

Englisches Aufgebot

Spiele Englands

Vorrunde 
  Portugal –  England 3:2 (2:2)
  England –  Deutschland 1:0 (0:0)
  England –  Rumänien 2:3 (2:1)

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe A

Weblinks 
 England zur EM 2000 auf fussballdaten.de

England
2000